Lypky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Lypky (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Lypky (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Lypky (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Lypky (Schytomyr)

 historischer Stadtteil von Kiew, siehe Lypky (Kiew)

siehe auch:
 Lypa
 Lipki (Begriffsklärung)